Tandon steht für:
 Tandon Corporation, Hardwarehersteller

Tandon ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Moquin-Tandon (1804–1863), französischer Zoologe, Botaniker und Naturhistoriker
 Ayush Tandon (* 1998), indischer Schauspieler
 Balram Das Tandon (1927–2018), indischer Politiker
 Lalji Tandon (1935–2020), indischer Politiker
 Purushottam Das Tandon (1882–1962), indischer Politiker
 Raj Krishna Tandon (1910–1986), indischer Diplomat
 Ramit Tandon (* 1992), indischer Squashspieler
 Raveena Tandon (* 1974), indische Schauspielerin
 Ravi Tandon (1936–2022), indischer Filmregisseur und -produzent